Der Name Endeavour (engl. Bemühen, Anstrengung, Unternehmung, US-engl. Schreibweise: Endeavor) bezeichnet

Schiffe
 Endeavour (Schiff), ein Segelschiff kommandiert von James Cook 
 Endeavour (Yacht), eine America’s-Cup-Segelyacht 
 HMS Endeavour, neun Schiffe der Royal Navy
 HMNZS Endeavour, drei Schiffe der Royal New Zealand Navy
 Endeavour II, eine Rennyacht
 Crystal Endeavor, Kreuzfahrtschiff

Raumfahrt
 das Kommandomodul von Apollo 15
 ein US-amerikanisches Space Shuttle, siehe Endeavour (Raumfähre)
 eine US-Raumkapsel, siehe SpX-DM2

Weiteres 
 ein australisches Wissenschaftsförderungsprogramm, siehe Endeavour-Programm 
 Endeavour (Zeitschrift), wissenschaftliche Zeitschrift, vor allem für Wissenschaftsgeschichte
 der Originaltitel der Fernsehserie Der junge Inspektor Morse
 EndeavourOS, Arch-Linux-Distribution
 die Non-Profit-Organisation Endeavor
 Mitsubishi Endeavor, SUV-Modell des japanischen Automobilherstellers Mitsubishi

Geographisches:
 Mount Endeavour, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Endeavour-Massiv, Massiv im Viktorialand, Antarktika
 Endeavour-Piedmont-Gletscher, Vorlandgletscher an der Küste der Ross-Insel, Antarktis
 Endeavour River, Fluss in Nordaustralien
 Endeavour-Straße, Meerenge zwischen Australien und Papua-Neuguinea
 Endeavour (Marskrater) 

Orte:
 Endeavor (Wisconsin), Vereinigte Staaten
 Endeavour (Saskatchewan), Kanada
 Endeavour Inlet, Neuseeland

Siehe auch:
 Endevor